James Jessiman (Austrália, 1971 - Wagga Wagga, Austrália, 25 de Julho de 1997) foi um programador de computadores australiano.

Foi o criador do LDraw™ um programa de CAD padrão, aberto, para elaboração de modelos e cenários LEGO virtuais. Criou ainda o seu sistema de arquivos, o seu primeiro editor - o LEdit -, e as primeiras peças para a biblioteca LDraw.

Faleceu vítima de uma complicação gripal. O site Ldraw.org oferece, anualmente, o James Jessiman Memorial Award.

Ligações externas 
James Jessiman Memorial

Lego